Lell ist der Familienname folgender Personen:

 Alari Lell (* 1976), estnischer Fußballspieler
 Christian Lell (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Joachim Lell (1916–1993), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe und langjähriger Leiter des Konfessionskundlichen Instituts in Bensheim

Siehe auch:

 Lelle